Korytki bezeichnet drei Dörfer in Polen:
 Korytki (Jedwabne), ein Dorf in der Gmina Jedwabne im Powiat Łomżyński der Woiwodschaft Podlachien
 Korytki (Sępopol), ein Dorf in der Gmina Sępopol in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Koritttken im Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen
 Korytki (Raczki), ein Dorf in der Gmina Raczki im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien